Esistono più comuni francesi con questo nome

Leugny – Vienne
Leugny – Yonne